Strong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Archibald McClure Strong
 Mark T. Strong